Wäckerle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Wäckerle (1940–2019), deutscher Fußballspieler
 Hilmar Wäckerle (1899–1941), deutscher Nationalsozialist, Kommandant des KZ Dachau
 Hyazinth Wäckerle (1836–1896), deutscher Pädagoge und Mundartdichter

Siehe auch:
 Weckerle
 Wäckerli